Ефира (Εφύρα, Ephyra, Ephyraea) може да се отнася за:

 Ефира, Океанида в гръцката митология
 Ефира ларва, ларва на Schirmqualle

В древната география:
 Ефира (Епир), град в Епир
 старото име на Коринт, също Ephyraea
 Ефира (Елис), град в Елида
 Ефира (Тесалия), град в Тесалия, днес Krannonas в ном Лариса
 Ефира (Етолия), град в Етолия
 Ефира (Сикион), село в Сикиония
 Остров на Цикладите, днес Антимилос

Вижте също 
 Ефир